Stempel kan henvise til flere artikler:

Stempel (motordel) – en motordel i forbrændingsmotoren.
Stempel (præg) – en kontorartikel, der præger en tekst med blæk.
Stempel (hydraulik) – en indretning der med olie- eller lufttryk kan gøres længere eller kortere.